Броћанац може бити:

 Броћанац (Раковица), насељено мјесто у општини Раковица, Кордун, Република Хрватска
 Броћанац (Неум), насељено мјесто у општини Неум, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Броћанац (Посушје), насељено мјесто у општини Посушје, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Велики Броћанац, насељено мјесто у општини Клис, Далмација, Република Хрватска
 Броћанац Вилушки, насељено мјесто у општини Никшић, Република Црна Гора
 Броћанац Никшићки, насељено мјесто у општини Никшић, Република Црна Гора